

Cinema
 Maddalena – film del 1954 diretto da Augusto Genina
 Maddalena – film del 1971 diretto da Jerzy Kawalerowicz
 Maddalena... zero in condotta – film del 1940 diretto da Vittorio De Sica

Cucina
 Maddalena – dolce emiliano

Geografia
 Maddalena – quartiere di Genova
 Maddalena – quartiere di Lodi
 Maddalena – frazione di Pontechianale (CN)
 Maddalena – frazione di Sassello (SV)
 Maddalena – frazione di Somma Lombardo (VA)
 La Maddalena – isola della Sardegna
 Monte Maddalena – altura che sovrasta la città di Brescia
 Monti della Maddalena – monti del Cilento
 Penisola della Maddalena – penisola presso Siracusa

Musica
 Maddalena – opera lirica di Sergej Prokof'ev

Onomastica
 Maddalena – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Ferrante Maddalena – politico e letterato italiano
 Marcello Maddalena – magistrato italiano
 Paolo Maddalena – giurista e magistrato italiano
 Umberto Maddalena – asso dell'aviazione italiana, trasvolatore, uomo simbolo dell'aviazione del periodo fascista

Religione
 Maria Maddalena – figura biblica

Televisione
 Maddalena – telenovela statunitense

Pagine correlate 
 La Maddalena (disambigua)
 Magdalena
 Ponte della Maddalena